

Toponymes 

 Ospedaletto, commune italienne, région du Trentin-Haut-Adige.
 Ospedaletto Lodigiano, commune italienne, région du Lombardie.
 Ospedaletto Euganeo, commune italienne, région de la Vénétie.
 Ospedaletto d'Alpinolo, commune italienne, région de la Campanie.
 , section des communes de Vicence et Bolzano Vicentino, province de Vicence.
 , section de la commune d'Istrana, province de Trévise .
 , section de la commune de Gemona del Friuli, région autonome italienne de Frioul-Vénétie Julienne.